Ел Тикуиче има више значења:

 Ел Тикуиче (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тикуиче (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тикуиче (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику